Иверак може бити:

 Иверак (планина), планина на територији града Лознице
 Иверак (риба), врста рибе